Ciutat siriana, vegeu Gabala
 Muntanya del Nadj, vegeu Djabalah
 Djabala (amazic), família amaziga.